Žukauskas est un mot lituanien qui signifie pêcheur.

Patronymie 

Eurelijus Žukauskas (né le 1973) joueur de basket-ball lituanien
Mindaugas Žukauskas (né le 1975) joueur de basket-ball lituanien
Antanas Žukauskas, graveur lituanien

Patronyme lituanien